

Салиха — женское тюркское имя, происходит от арабского имени Салих.

Персоналии 
 Салиха Онгарбаева (1899—1958) — советская доярка, передовик сельскохозяйственного производства.

Салиха Султан 
 Салиха Дилашуб Султан (1627—1689) — вторая жена османского султана Ибрагима I, мать султана Сулеймана II, Валиде Султан.
 Салиха Себкати Султан (ок. 1680 — 1739) — наложница султана Османской империи Мустафы II, мать султана Махмуда I, Хасеки Султан, позже Валиде-султан.
 Салиха Султан (1811—1843) —  дочь османского султана Махмуда II от Ашубиджан Кадын Эфенди.
 Салиха Султан (1862—1941) —  дочь османского султана Абдул-Азиза от Дюрринев Кадын Эфенди.
 Салиха Наджие Ханым Эфенди (1887—1923) — жена османского султана Абдул-Хамида II и мать двоих его детей.

См. также 
 Салиха (значения)

Примечания